Il doppio del torneo di tennis Czech Indoor Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Polášek e Serhij Stachovs'kyj che hanno battuto in finale James Auckland e Jasper Smit 6-3, 3-6, 7-65.

Teste di serie 

 James Auckland /  Jasper Smit (finale)
 Pavel Šnobel /  Igor Zelenay (semifinali)

 Gergely Kisgyorgy /  Orest Tereščuk (semifinali)
 Filip Polášek /  Serhij Stachovs'kyj (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2005